

Canada 

 Saint-François – fiume che scorre nella provincia del Québec in Canada
 Saint-François – lago con bacino condiviso fra Canada e Stati Uniti
 Saint-François-de-l'Île-d'Orléans – comune del Canada
 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud – comune del Canada
 Saint-François-de-Sales – comune del Canada
 Saint-François-du-Lac – comune del Canada
 Saint-François-Xavier-de-Brompton – comune del Canada
 Petite-Rivière-Saint-François – comune del Canada
 Saint-François – quartiere di Laval, Canada

Francia 

 Saint-François – comune francese facente parte del dipartimento d'oltre mare di Guadalupa

Seychelles 

 Saint François –  atollo che fa parte dell'arcipelago delle Seychelles

Altro 

 Saint-François-Xavier  –  stazione della metropolitana di Parigi